Бойко Юрій Анатолійович (1958) — Міністр палива та енергетики України (2006–2007), Міністр енергетики та вугільної промисловості України (2010–2012), Народний депутат України 6-го і 8-го скликань, Герой України.
 Бойко Юрій Анатолійович (1961) — протоієрей, настоятель парафії Святих великомучеників Бориса і Гліба УАПЦ, Народний депутат України 4-го скликання, Радник Президента України (2007–2008).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок